Claudio Batta (1968) – comico italiano
 Florent Batta (1980) – arbitro di calcio francese
 Gio Batta Morassi (1934-2018) – liutaio italiano
 Giovanni Battista Valle, in arte Gio Batta Valle (1843-1905) – compositore di scacchi e pittore italiano
 Glenda Hulita Elisabeth Batta, nota come Glennis Grace (1978) – cantante olandese
 Marc Batta (1953) – ex arbitro di calcio e direttore nazionale francese